Putulik bezeichnet:
 Putulik (Insel, Mattaa), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Putulik (Insel, bei Saarloq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland